Static (DC Comics), een personage van DC Comics.
Static (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Static (film), een film uit 1986.
Static (2012), een Amerikaanse thriller/horrorfilm uit 2012 onder regie van Todd Levin.
Static (DJ), een Deense dj.
Static (Dave Kerzner), een album uit 2017 van Dave Kerzner

Informatica
 In objectgeoriënteerde programmeertalen: een sleutelwoord voor een statische methode
 In C is het een sleutelwoord voor:
 een static variabele binnen een functie heeft een waarde die tussen functieaanroepen bewaard blijft
 een static functie of een static variabele buiten een functie is alleen zichtbaar vanuit dezelfde sourcefile